Mendieta ist der Familienname folgender Personen:
 Ana Mendieta (1948–1985), US-amerikanische Performancekünstlerin
 Antonio Arguedas Mendieta (1928–2000), bolivianischer Politiker
 Carlos Mendieta y Montefur (1873–1960), kubanischer Staatspräsident
 Gaizka Mendieta (* 1974), spanischer Fußballspieler
 Gerónimo de Mendieta (1525–1604), spanischer Missionar und Historiker
 José Domingo Ulloa Mendieta (* 1956), panamaischer Geistlicher, Erzbischof von Panama